Флориан Панцнер () — немецкий актёр кино и телевидения.

Биография 
Флориан Панцнер родился 20 июля 1976 года в Билефельде. Обучался актёрскому мастерству в Бабельсбергском университете кинематографии им. Конрада Вольфа в Потсдаме.

С 2017 по 2020 играл роль Даниэля Канвальда в сериале «Тьма» от Netflix.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт актёра

Актёры Германии
Актёры телевидения Германии
Актёры XXI века